From the Inside ("dall'interno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
From the Inside – album dei Poco del 1971
From the Inside – album di Lynn Anderson del 1978
From the Inside – album di Alice Cooper del 1978
From the Inside – album di Laura Pausini del 2002
From the Inside – singolo dei Linkin Park del 2004